Рудівська сільська рада — Луганська область, Сватівський район
 Рудівська сільська рада — Чернігівська область, Прилуцький район